De Rally van Nieuw-Zeeland 1983, formeel 14th Sanyo Rally of New Zealand, was de 14e editie van de rally van Nieuw-Zeeland en de zevende ronde van het wereldkampioenschap rally in 1983. Het was de 118e rally in het wereldkampioenschap rally die georganiseerd wordt door de Fédération Internationale de l'Automobile (FIA). De start en finish was in Auckland.

Verslag 
Wederom bood Lancia op het onverhard stevige competitie aan Audi, met kopman Walter Röhrl die uiteindelijk zijn tweede opeenvolgende overwinning op zijn naam schreef. Dit gebeurde terwijl alle Audi-rijders vroegtijdig moesten opgeven vanwege uiteenlopende problemen aan het materiaal. Michèle Mouton deed dit zelfs pas op de slotdag in leidende positie, waardoor Röhrl en Lancia konden profiteren. Timo Salonen behaalde het beste resultaat voor de Nissan 240RS met een tweede plaats, waarmee hij de twee Lancia's van elkaar wist te scheiden; Attilio Bettega namelijk eindigend op plaats drie.

Programma

Resultaten 

 Noot: Auto's ingedeeld in de klassen Groep 2 en 4 waren niet gerechtigd punten te scoren.

Statistieken

Klassementsproeven

Kampioenschap standen

Rijders

Constructeurs 

 Noot: Enkel de top 5-posities worden in beide standen weergegeven.

Externe links 
  Resultaten op juwra.com
  Resultaten op ewrc-results.com

Nieuw
Rally van Nieuw-Zeeland
Sportevenement in Auckland